Соляна́я у́лица — исчезнувшая улица Липецка. Находилась в Советском районе и проходила от улицы Пушкина до улицы Горького (между улицами Октябрьской и Неделина).

Соляная улица — одна из немногих в Липецке, сохранявших своё дореволюционное имя. Название связано с располагавшимися на ней в прошлые годы городскими соляными складами.

Улица была застроена частными домами, а также магазинами и складами (сказывалась близость к центральному рынку). На всём её протяжении осуществлялось одностороннее трамвайное и автобусное движение в сторону центрального рынка до Торговой площади. В 1977 году трамвайные пути были перенесены на улицу Неделина, а автобусы от площади Победы стали следовать по Советской улице. После этого Соляная улица полностью была снесена в связи со строительством на этой территории новых жилых домов.

Источники 
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 
Рудаков Л.Е. По следам легенд. Очерки по истории городов и памятников архитектуры Липецкой области. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980.

Исчезнувшие улицы Липецка